Моно́кль — многозначный термин:

 Монокль (объектив) — простейший объектив, состоящий из одной вогнуто-выпуклой линзы, называемой мениском.
 Монокль — оптический прибор для коррекции зрения (своеобразные «очки» только для одного глаза).

См. также 
 Монокуля́р — зрительная труба, фактически половина бинокля.